Freitas ist ein portugiesischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Freitas ist ein ursprünglich ortsbezogener portugiesischer Familienname, der jemanden bezeichnete, der auf steinigem, zerklüftetem Gelände lebte.

Namensträger

Familienname 
 Abrão José Freitas, osttimoresischer Politiker
 Acelino Freitas (* 1975), brasilianischer Boxer
 Adelino André Vieira de Freitas (* 1986), portugiesischer Fußballspieler, siehe Vieirinha
 Aelton Freitas (* 1961), brasilianischer Politiker
 Afonso Cláudio de Freitas Rosa (1859–1934), brasilianischer Politiker, Richter, Hochschullehrer und Autor
 Albina Marçal Freitas (1958–2019), osttimoresische Politikerin
 Alisson Euler de Freitas Castro (* 1993), brasilianischer Fußballspieler, siehe Alisson (Fußballspieler, 1993)
 Aluísio Napoleão de Freitas Rego (1914–2006), brasilianischer Diplomat
 Amaro Freitas (* 1991), brasilianischer Jazzmusiker
 Angela Freitas, osttimoresische Politikerin und Parteifunktionärin
 Angela Freitas (Leichtathletin) (* 2001), osttimoresische Leichtathletin
 Angélica Freitas (* 1973), brasilianische Journalistin, Autorin und Übersetzerin
 Antónia Freitas (* 1957), osttimoresische Unabhängigkeitsaktivistin

 Aurélio Freitas Ribeiro (* 1971), osttimoresischer Politiker
 Bendito Freitas, osttimoresischer Politiker
 Benedita Freitas († 1987), osttimoresische Unabhängigkeitskämpferin
 Cássio Freitas (* 1965), brasilianischer Radrennfahrer
 Cecilio Caminha Freitas (* 1973), osttimoresischer Politiker
 Chagas Freitas (1914–1991), brasilianischer Politiker
 Chantal de Freitas (1967–2013), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Ciro de Freitas Vale (1896–1969), brasilianischer Diplomat
 Clinio Freitas (* 1964), brasilianischer Segler
 Cyrillo de Paula Freitas (1860–1947), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Corumbá

 Dewson Fernando Freitas da Silva (* 1981), brasilianischer Fußballschiedsrichter
 Diogo Freitas do Amaral (1941–2019), portugiesischer Jurist und Politiker
 Donna Freitas (* 1972), US-amerikanische Theologin und Autorin
 Duarte Freitas (* 1966), portugiesischer Politiker
 Edevaldo de Freitas (* 1958), brasilianischer Fußballspieler
 Eduardo Freitas, portugiesischer Motorsportfunktionär und Rennleiter
 Egas da Costa Freitas, osttimoresischer Diplomat
 Elias Freitas, osttimoresischer Politiker und Freiheitskämpfer
 Enrique de Freitas, brasilianischer Tennisspieler
 Fabiano Ribeiro de Freitas (* 1988), brasilianischer Fußballtorhüter
 Fausto Freitas da Silva (* 1963), osttimoresischer Politiker

 Geoffrey de Freitas (1913–1982), britischer Diplomat
 Gonzalo Freitas (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Heleno de Freitas (1920–1959), brasilianischer Fußballspieler
 Iole de Freitas (* 1945), brasilianische Installationskünstlerin
 Iury Lírio Freitas de Castilho (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Joacy Freitas Dutra (1937–1990), brasilianischer Fußballspieler
 Joaquín de Freitas (* 1978), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 João Câncio Freitas, osttimoresischer Politiker
 Jorge Tobias de Freitas (* 1935), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Nazaré

 Juan de Freitas (* 1989), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Kacio Freitas (* 1994), brasilianischer Radrennfahrer
 Kléber Giacomance de Souza Freitas (* 1983), brasilianischer Fußballspieler

 Manuela de Freitas (* 1940), portugiesische Schauspielerin
 Marcelo Freitas (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Marcial Simões de Freitas e Costa (1891–1944), portugiesischer Ingenieur, Architekt und Geschäftsmann
 Marcos Freitas (* 1988), portugiesischer Tischtennisspieler
 Maria de Fátima Freitas (* 1967), brasilianische Botanikerin
 Mário Augusto Teixeira de Freitas (1890–1956), brasilianischer Statistiker
 Marlene Monteiro Freitas (* 1979), kapverdianische Tänzerin und Choreographin
 Maximiliano Freitas (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Miguel Ângelo Freitas Ribeiro (* 1958), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Oliveira
 Milton de Freitas Almeida, brasilianischer Generalmajor
 Moacir Aparecido de Freitas (* 1962), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Votuporanga
 Nicolás Freitas (* 1987), uruguayischer Fußballspieler
 Odete Maria Freitas Belo (* 1966), osttimoresische Politikerin
 Olívio Freitas, osttimoresischer Beamter
 Paulin Freitas (1909–1989), togoischer Politiker
 Paulo Freitas da Silva (1939–2007), osttimoresischer Politiker
 Pio de Freitas Silveira CM (1885–1963), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Joinville
 Regina Freitas, osttimoresische Politikerin
 Reinaldo Freitas Belo († 1984), osttimoresischer Freiheitskämpfer
 Robert A. Freitas Jr., US-amerikanischer Physiker, Psychologe und Jurist
 Rodrigo Longo Freitas (* 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Rolando Freitas (* 1965), portugiesischer Handballtrainer
 Rose de Freitas (* 1949), brasilianische Politikerin
 Ruy de Freitas (1916–2012), brasilianischer Basketballspieler
 Sarah Freitas (* 1998), brasilianische Leichtathletin
 Teófilo Freitas (* 1993), osttimoresischer Leichtathlet
 Vítor Tiago de Freitas Fernandes (* 1986), portugiesischer Fußballspieler, siehe Vitinha (Fußballspieler, 1986)

Unternehmen 
 A. C. de Freitas & Co., ehemalige deutsche Handelsfirma und Reederei

Sonstiges 
 Freitas (Fafe), Ort und ehemalige Gemeinde im Norden Portugals

Einzelnachweise 

Familienname
Portugiesischer Personenname